

Cinema 
No Exit, film del 1930 diretto da Charles Saunders
Huis clos – film del 1954, conosciuto anche con il titolo No Exit
No Exit – titolo originale del film argentino del 1962, Tre individui tanto odio
No Exit – film d'azione del 1995 diretto da Damian Lee
No Exit – film del 2022 diretto da Damien Power

Musica 
No Exit – album del 1998 dei Blondie
No Exit – singolo dei Blondie, tratto dall'omonimo album
No Exit – album dei Fates Warning
No Exit – brano musicale di Ginevra Di Marco, tratto dall'album Disincanto

Televisione 
 Danni strutturali (No Exit) – episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica